Луция — женское имя латинского происхождения; его аналог в русском именослове — Лукия.


Носительницы, известные по имени 
 Луция (Лукия) Каппадокианка — христианская святая мученица, казнённая, по преданию, в 301 году.
 Луция (Лукия) Сиракузская — христианская святая мученица, казнённая, по преданию, в 303 году; традиционно считается покровительницей слепых.

Топонимы 
 Луция — город в Словении.

Другое 
 (222) Люция — астероид.

См. также 
 День святой Люсии
 Санта Лючия